The Chant Has Begun (The Alarm), een lied van The Alarm uit 1984
The Chant Has Begun (Level 42), een lied van Level 42 uit 1984